Brester Festung bezeichnet:
 Brester Festung, eine Festung im Westen von Belarus
 Brester Festung (Frankreich), die Festungsanlage der französischen Stadt Brest
 das Buch Brestskaja krepost (Buch) des sowjetischen Schriftstellers Sergei Sergejewitsch Smirnow
 den Spielfilm Brestskaja krepost des Regisseurs Alexander Kott über die Verteidigung der Brester Festung zu Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges

Siehe auch:
 die 1944 zur „Festung“ erklärten Stadt Brest (Finistère) in Frankreich